

Događaji 
 Kartaga na poziv Elimljana uništila grčku koloniju Selin na Siciliji.

Rođenja

Smrti